Shuffle (computerspel), een computerspel uit 1990
 Shuffle!, een computerspel uit 2004
 Shuffle (economie)
 Melbourne shuffle, een populaire dans uit Melbourne
 een model iPod (zie aldaar)